Strzałkowo peut désigner en Pologne :

 Strzałkowo, village et siège de la gmina de Strzałkowo dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strzałkowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Strzałkowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie